bł. Paschalis Torres Lloret (1885–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Paschalis Fortuño Almela (1886–1936) – hiszpański franciszkanin, męczennik
 bł. Paschalis Carda Saporta (1893–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Paschalis Ferrer Botella (1894–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Paschalis Penades Jornet (1894–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Święty Paschalis